

Политические партии 
 Палестинская коммунистическая партия — название Палестинской народной партии в 1982—1991 годах
 Парагвайская коммунистическая партия
 Португальская коммунистическая партия
 Приднестровская коммунистическая партия
 Пуэрто-риканская коммунистическая партия

Техника 
 Подвижный командный пункт
 Показатель качества продукции
 Программируемый контроллер прерывания
 Пулемёт Калашникова пехотный
 Пулемёт крупнокалиберный пехотный — станковая версия КПВ